Лемменс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лемменс, Бернар (род. 1962) — бельгийский шашист, специализирующийся в международных шашках.
 Лемменс, Жак Николя (1823—1881) — бельгийский органист и педагог.